Heim se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frédéric Louis Heim
 Georg Christoph Heim
 Roger Jean Heim